La vida por delante puede referirse a:

 La vida por delante, película española de 1958 dirigida por Fernando Fernán Gómez;
 La vida por delante, novela de 1975 del escritor francés Romain Gary;
 La vida por delante, película italiana de 2020 dirigida por Edoardo Ponti;
 Miles to Go, libro de la cantante Miley Cyrus de 2009 comercializado en Hispanoamérica como La vida por delante.